Александр Андреевич Брандт (1855—1933) — русский учёный в области прикладной механики и термодинамики.

Биография 
Родился  года. Окончил Императорское коммерческое училище (1872) и Институт инженеров путей сообщения (1878), со званием гражданского инженера. Принимал участие в трудах по описанию Днепра, в 1882 году был командирован за границу, где работал на заводах; с 1882 по 1885 г. состоял в департаменте шоссейных и водных сообщений по заведованию речными судами, был инициатором применения в России землесосов для землечерпательных работ и содействовал введению двигателей Торникрофта для мелкосидящих пароходов. С 1885 г. по 1893 г. — старший инженер комиссии по устройству коммерческих портов.

С 1889 года — профессор Института инженеров путей сообщения по кафедре паровых машин; в 1896—1901 гг. — инспектор; ректор — в 1906—1911; заслуженный профессор; директор — с 22 марта 1917 по 1918 гг. В период его ректорства в институте было начато систематическое изучение воздухоплавания. С 1903 года он также читал курс термодинамики в Политехническом институте.

В 1918 году им была завершена публикация фундаментального труда «Основания термодинамики», за который в том же году он стал лауреатом большой Ломоносовской премии.

В 1920 г. эмигрировал в Югославию. Преподавал в Загребском техническом университете. Написал и издал в эмиграции книгу воспоминаний «Листья пожелтелые». Скончался в 13 февраля 1933 года в Бледе (Словения).

Труды 
 «Курс паровых машин» (: Н. Фидлер и Н. Лахтин, 1885/6.);
 «Коринфский канал» (отчёт о командировке на канал осенью 1887 г.; : тип. М-ва пут. сообщ., 1889. — 23 с., 1 л. черт.);
 «Очерк истории паровой машины и применения паровых двигателей в России» (, 1892).
 «Основания термодинамики в применении к паровым машинам» (: тип. Ю.Н. Эрлих, 1900; 4-е изд. — 1923);
 «Истечение газов; Паровые холодильные машины компрессионной системы» (Петроград: тип. «Печ. труд», 1915);
 Листья пожелтелые. Передуманное и пережитое — Белград, 1930. — 202 с.

Примечания

Литература 
 
 

Инженеры Российской империи
Выпускники Санкт-Петербургского коммерческого училища
Преподаватели института Корпуса инженеров путей сообщения
Директора института Корпуса инженеров путей сообщения
Лауреаты Ломоносовской премии (Российская империя)
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета
Члены Таврической учёной архивной комиссии